Телега:

 Телега — четырёхколёсная грузовая повозка.
 Телега Кюньо — прототип автомобиля и паровоза который был построен во Франции военным инженером Николя-Жозе Кюньо.
 то же, что жалоба, донос, кляуза.
 Телега (сленг.) — мессенджер Telegram.

См. также